Regenboog (optica) - optisch en meteorologisch verschijnsel.

Politiek
Regenboogcoalitie - regeringscoalitie met veel verschillende politieke richtingen
Regenboog (Belgisch politiek kartel) - Belgisch kartel van linkse politieke partijen
Regenboog (Nederlands politiek kartel)  Nederlandse Europese lijstverbinding uit 1989

Overig
Regenboog (zeilboot) - zeilboottype, klasseorganisatie
Regenboogpad, ook wel regenboogzebrapad
Regenboogvlag - vlag in regenboogkleuren
Regenboog - Vlaams tijdschrift

De Regenboog
 De Regenboog (Nuenen) - kerkgebouw in Nuenen
 Brouwerij Smisje, voorheen Brouwerij De Regenboog - Belgische brouwerij
 KBS de Regenboog - katholieke basisschool in Woerden